PIN kan betyda: 

 PIN, polskt band
 Personal Identification Number (PIN-kod)
 Palpation i narkos
 Prostatisk intraepitelial neoplasi